Хо́дос — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Ходос, Герман Лазаревич (род. 1941) — советский шахматист.
 Ходос, Пётр Михайлович (1928—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Ходос, Сергей Викторович (род. 1986) — казахстанский и российский фехтовальщик.
 Ходос, Хаим-Бер Гершонович (1897—1995) — советский врач-невропатолог.

См. также 
 Ходош
 Ходосы